ciò che è pertinente alla Calmucchia
 appartenente al gruppo etnico dei calmucchi
 lingua calmucca